SATD peut faire référence à :

 Saisie administrative à tiers détenteur ;
 Sum of absolute transformed differences, ou somme des différences absolues transformées, en informatique (compression de données).